Dembélé est un patronyme mandingue originaire d'Afrique de l'Ouest notamment porté par :

Sport 
 Alima Dembélé (2000-), joueuse de basket-ball malienne.
 Alliou Dembélé (1988-), footballeur français.
 Bassirou Dembélé (1990-), footballeur malien.
 
 Bira Dembélé (1988-), footballeur français.
 Garra Dembélé (1986-), footballeur franco-malien, international malien.
 Karamoko Dembélé (2003-), footballeur anglais.
 Mahamadou Dembélé (1999-), footballeur franco-malien.
 Mana Dembélé (1988-), footballeur franco-malien, international malien. 
 Mariam Dembélé Kallé, femme politique malienne.
 Mousa Dembélé (1987-), footballeur belgo-malien, international belge.
 Moussa Dembélé (1996-), footballeur français.
 Ousmane Dembélé (1997-), footballeur international français
 Salimata Dembélé (1962-), joueuse malienne de basket-ball.
 Siraba Dembélé (1986-), handballeuse française.
 Siramana Dembélé (1977-), footballeur puis entraîneur français.
 Souleymane Dembélé (1984-), footballeur international malien.

Politique 
 Dramane Dembélé (1967-), homme politique malien.
 Fatoumata Dembélé Diarra (1949-), juriste malienne.
 Manga Dembélé (vers 1958-), homme politique malien.
 Clément Dembélé, homme politique et activiste malien.

Culture 
 François Dembélé, joueur de djembé malien.
 Habib Dembélé (1962-), comédien et écrivain malien.

Patronyme africain
Patronyme malien